Парисатида — древнее вавилонское имя:
 Парисатида (жена Дария) — дочь Артаксеркса I и вавилонянки Андии.
 Парисатида (жена Александра) — дочь персидского царя Артаксеркса III.